Zöbigker ist der Name folgender Orte:

Zöbigker, Stadtteil von Markkleeberg im Landkreis Leipzig, Freistaat Sachsen
Zöbigker (Mücheln), ehemaliger Ortsteil von Mücheln (Geiseltal) im heutigen Saalekreis, Sachsen-Anhalt, in den 1970er Jahren durch den Braunkohleabbau im Geiseltal devastiert